Georgi Iossifowitsch Gurewitsch (; *  in Moskau; † 18. Dezember 1998 in Moskau) war ein russischer Science-Fiction-Autor.

Gurewitsch war der Sohn eines Architekten. Er nahm als Freiwilliger am Deutsch-Sowjetischen Krieg teil und arbeitete nach Kriegsende als Bergbauingenieur. Seine erste Powest Человек-ракета (Tschelowek-raketa, „Der Raketenmensch“) veröffentlichte er zusammen mit Georgi Jasny 1946. Er lebte danach als freier Schriftsteller und verfasste ein Dutzend SF-Romane und über 60 Erzählungen und Kurzgeschichten. 1967 verfasste er mit Карта Страны Фантазий (Karta Strany Fantasi) eine theoretische Arbeit über Science-Fiction.

Neben einigen Erzählungen ist nur der Roman Tempograd in deutscher Übersetzung erschienen.

Bibliographie 

Serien

Изобретатель Ходоров
 Наш подводный корреспондент (1963)
 Приключения машины (1956)
 Ия, или Вторник для романтики (1985)

Мы из Солнечной системы
 Мы — из Солнечной системы (1965)
 Ааст Ллун — архитектор неба (1963)
 Селдом судит Селдома (1972)
 Записанное не пропадает (1972)
 Игра в «ничего не выйдет» (1964)
 Первый день творения (1960)
 Мы — с переднего края (1962)

Romane
 Рождение шестого океана (1960)
 Мы — из Солнечной системы (1965)
 Темпоград (1980)
 Deutsch: Tempograd. Roman. Heyne SF&F #4543, 1988, ISBN 3-453-03132-6.
 В зените  [= Приглашение в зенит] (1985)
 Судебное дело (1997)

Erzählungen
 Человек-ракета (1946, mit Georgi Jasny)
 Погонщики туч (1948)
 Иней на пальмах (1951)
 Deutsch: Rauhreif auf Palmen. Verlag Kultur und Fortschritt, Berlin 1953.
 Тополь стремительный (1951)
 Борьба с подземной непогодой  [= Подземная непогода] (1955)
 Второе сердце (1955, aus “Рождение шестого океана”)
 Прохождение Немезиды (1957)
 Купол на Кельме (1959, mit Pjotr Offman)
 Первый день творения (1960)
 Мы — с переднего края (1962)
 Пленники астероида (1962)
 На прозрачной планете (1963)
 Deutsch: Notsignale vom Planetoiden. Verlag Kultur und Fortschritt, Berlin 1964.
 Наш подводный корреспондент (1963)
 Под угрозой (1963)
 Мы — из Солнечной системы [главы из романа] (1965, Auszug)
 Восьминулёвые (1967)
 Deutsch: Die Achtnulligen. In: Die Achtnulligen. Verlag Kultur und Fortschritt, Berlin, 1970. Auch als: Die Achtnulligen. Übersetzt von Caesar Rymarowicz. In: Hannelore Menke (Hrsg.): Fluchtversuch. Volk und Welt, Berlin, 1976.
 Крылья Гарпии (1967)
 Опрятность ума (1970)
 Записанное не пропадает (1972, aus “Мы - из Солнечной системы”)
 Когда выбирается я (1972)
 Приглашение в зенит (1972, aus “В зените”)
 Селдом судит Селдома (1972, aus "Мы - из Солнечной системы")
 Здарг: (Анаподированная биография) (1973, aus “В зените”)
 Нелинейная фантастика (1976)
 Делается открытие (1978)
 Дель и Финия (1978)
 Единственная ниточка (1978)
 Еслиада (1979)
 Гиппина (1984)
 Ия, или Вторник для романтики (1985)
 Только обгон (1985)
 Учебники для волшебника (1985)
 Таланты по требованию [= Итанты; Итранты] (1986)
 Ордер на молодость (1988)
 Бхага. Замысел 251 [= Бхага] (1991)
 Древо тем (1991)
 Облака горят (1991)

Kurzgeschichten
 ЦНИИХРОТ-214 (1947, mit Georgi Jasny)
 Лунные будни (1955)
 Вокруг света в один час (1957, aus “Рождение шестого океана”)
 Инфра Дракона (1958)
 Deutsch: Infra des Drachen. In: Der Bote aus dem All. Übersetzt von E. Einhorn. Verlag für fremdsprachige Literatur (Wissenschaftliche Phantastik), 1960. Auch als: Das Infra des Drachen. Übersetzt von Ruth Elisabeth Riedt. In: Science Fiction 1: Wissenschaftlich-phantastische Erzählungen aus Rußland. Piper, 1963.
 Всё, что из атомов (1959, aus “Мы - из Солнечной системы”)
 Черный лед (1960)
 Шестой океан (1960, aus “Рождение шестого океана”)
 Функция Шорина (1962, aus "Мы из Солнечной системы")
 Deutsch: Schorins Funktion. In: Sowjetliteratur, Jg. 39 (1987) Nr. 12
 Ааст Ллун — архитектор неба (1963, aus “Всё, что из атомов” / “Мы - из Солнечной системы”)
 Игра в «ничего не выйдет» (1964)
 Галактический полигон (1969, aus “В зените”)
 Глотайте хирурга (1970, aus “В зените”)
 Месторождение времени (1972)
 Небо в подарок (1975, aus “Мы - из Солнечной системы”)
 Открытие секунды (1977)
 ТРОЯ  [= ТРОЯ: Рассказ о четырех буквах] (1977)
 А у нас на Земле (1978)
 Джеклоны (1979)
 Таланты по требованию (1981)
 Они же деревянные (1982)
 Недоумение (1985)
 Чудак человек (1985)
 Свойственно ошибаться (1986)
 Вселенец (1991)
 Девятая казнь (1991)
 Квадратура времени (1991)
 Сорок порций жизни (1991)
 Подёнки (2006)

Sonstige Arbeiten
 Карта Страны Фантазий (1967)
 За круглым столом — фантасты (1979)
 Пища будущего (1979)
 Беседы о научной фантастике (1983)
 Лоция будущих открытий: Книга обо всём (1990)

Literatur 
 Hans Joachim Alpers, Werner Fuchs, Ronald M. Hahn: Reclams Science-fiction-Führer. Reclam, Stuttgart 1982, ISBN 3-15-010312-6, S. 180.
 Hans Joachim Alpers, Werner Fuchs, Ronald M. Hahn, Wolfgang Jeschke: Lexikon der Science Fiction Literatur. Heyne, München 1991, ISBN 3-453-02453-2, S. 508 f.

Weblinks 
 
 
 Einige Erzählungen Gurewitschs (russisch)
 Гуревич, Георгий Иосифович auf FantLab (russisch, abgerufen am 11. März 2018)

Autor
Literatur (20. Jahrhundert)
Literatur (Russisch)
Science-Fiction-Literatur
Sachliteratur
Roman, Epik
Kurzgeschichte
Erzählung
Essay
Schriftsteller (Moskau)
Sowjetbürger
Russe
Geboren 1917
Gestorben 1998
Mann